Martwica, nekroza – proces związany z obumieraniem komórek lub tkanek
 Martwica – rodzaj skały osadowej
 Martwica glebowa – nieurodzajna warstwa gleby wyorana na powierzchnię
 Martwica korkowa – inaczej: korowina